Santomera Club de Fútbol es un equipo de fútbol español localizado en Santomera, Murcia. Fundado en 1948, actualmente juega en la Preferente Autonómica. Disputa los partidos como local en el Estadio el Limonar, con una capacidad de 2.000 espectadores.

Temporadas 

 21 temporadas en Tercera División de España

Referencias

Enlaces externos 
 Futbolme Perfil de equipo

Equipos de fútbol de la Región de Murcia
Equipos de fútbol fundados en 1948